Леополд II (Фиренца, 3. октобар 1797 – Рим, 29. јануар 1870) је био велики војвода Тоскане. Био је син Фердинанда III и Лујзе од Напуља и Сицилије.

Породично стабло 

Рођени 1797.
Умрли 1870.
Династија Хабзбург-Лорен
Велике војводе Тоскане